Пятница 13 — так называемый «день неприятностей», распространённый благодаря многочисленным суевериям и мифам, по которым именно в этот день следует быть постоянно начеку, готовым к любым неприятностям; стараться остерегаться всяческого рода неудач. В медицине такой набор примет рассматривается как фобия, а психологи и психотерапевты называют это «параскаведекатриафобией» — боязнью пятницы 13. Термин предложен доктором Доналдом Доссеем, который составил его из греческих слов  (пятница) и  (тринадцать). Доссей рассматривал сам термин как часть своего метода терапии безрассудных страхов. Данная фобия рассматривается как частный случай трискайдекафобии — боязни числа 13.

История явления

Объяснение культурологов 

Исследователи считают примету пятницы 13-го относительно недавним явлением, возникшим где-то на рубеже XIX—XX веков из слияния двух действительно древних суеверий: о неблагоприятности пятницы и числа 13 (без его обязательного отнесения к календарю). Как пишет один из специалистов: «Два указателя неудачи в конце концов слились, чтобы создать один супернеудачливый день.» ()

Действительно, в англоязычных источниках первое упоминание пятницы и 13 в одном контексте, хотя и всё ещё по отдельности, было найдено только за 1869 год, в биографии Россини, написанной одним английским журналистом. О композиторе, умершем в пятницу 13 ноября 1868 года, там дословно сказано следующее:
[Россини] до конца своих дней был окружён любовью и сочувствием друзей. И если правда то, что он, как многие итальянцы, считал пятницу днём неудачи, а тринадцать — числом неудачи, примечательно, что умер он в пятницу, 13 ноября.
В то же время английский «Словарь выражений и крылатых слов» Бревера (), напечатанный в 1889 году, всё ещё не имеет какой-либо отдельной статьи о пятнице 13-го, хотя там есть отдельные статьи о пятнице и о числе 13.

Аналогичную ситуацию можно видеть и в США. В проведённом в 1907 году опросе студентов Гарварда лишь двое из 1875 упомянули пятницу и 13-е, по-прежнему разделяя в уме оба события: «Если 13-е число месяца приходится на пятницу, то больше шансов для несчастий». Однако именно на рубеже 1907—1908 что-то изменилось в языке или культуре, так как в 1908 году новостью за пятницу 13 марта New York Times публикует заметку с подзаголовком «Пятница 13-го не пугает сенатора Оуэна» (). В заметке писалось о том, что сенатор в этот день вынес в Сенат 13 законопроектов о строительстве в штате Оклахома. Лахенмайер считает крайне важным, что  написано без запятой, что не ошибка, а признак фразеологизации выражения. «Пятница, 13-е число» в какой-то момент стало «пятницей 13-го». Поворотное событие в распространении суеверия также было найдено исследователями. Именно в конце 1907 экстравагантный финансист и писатель Томас Лоусон публикует свой роман «Пятница, тринадцатое». И сам Лоусон, и его роман теперь забыты, но в то время произведение было весьма популярно, а заголовок подхвачен прессой. В романе описывались махинации на фондовой бирже и использование при этом страхов некоторых людей перед пятницей и числом 13.

Легенда о тамплиерах 

Популярным объяснением особого отношения к пятнице 13-го, распространённым в книгах по альтернативной истории и эзотерике, является история ордена тамплиеров. Именно в пятницу  французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена, включая всё его верховное руководство. В результате последовавшего процесса по обвинениям в ереси и богохульстве его членов орден был распущен, а многие арестованные во Франции тамплиеры были подвергнуты пыткам и позднее казнены. В том числе семь лет спустя в Париже на острове Сите были сожжены заживо последний Великий магистр ордена Жак де Моле и Командор Нормандии Жофруа де Шарне. По преданию, перед смертью де Моле проклял наблюдавшего за казнью короля и всю династию Капетингов. Этот сюжет лёг в основу серии исторических романов французского писателя Мориса Дрюона.

Изложенная история хорошо известна из романа Дэна Брауна «Код да Винчи», хотя он был далеко не первым, изложившим её в связи с особым отношением у некоторых людей к пятнице 13-го числа. Не были первыми и авторы «Священной загадки», на которую опирался Браун. Ещё в 1981 (русский перевод в 1992) французский эзотерик и оккультист Робер Амбелен в своей книге написал:
День был выбран не случайно. … Король выбрал пятницу как день распятия Христа. Он выбрал 13-й день месяца — намёк на несчастливое число. 13 считалось плохим числом у Гомера (Илиада, V) и Цицерона (Pro Cecina). В древнееврейской Каббале было 13 Духов Зла, и 13-м в Писании был упомянут Иуда, предавший Христа. К этому же на Тайной вечере тот же Иуда был 13-м сотрапезником, День Страстей Господних пришёлся на 13-е число по лунному календарю, 13-я глава Апокалипсиса говорит об Антихристе, а 13-я глава Евангелия от Иоанна — о предательстве Иуды.
Версия о тамплиерах, несмотря на отсылку к событиям Средневековья, имеет современное происхождение и учёными всерьёз не принимается.

В культуре других стран

Испаноязычные страны и Греция 
В испаноязычных странах вместо пятницы днём невезения считается вторник 13 (). 

Подобное отношение к этой же дате есть и в Греции. Греки вообще считают вторник (и особенно 13-е число) несчастливым днём.. Считается, что во вторник преобладает влияние бога войны Ареса. Это суеверие укрепляют падение Константинополя в результате Четвёртого крестового похода, которое произошло во вторник, 13 апреля 1204 года, и падение Константинополя Османской империей, произошедшее во вторник, 29 мая 1453 года. Кроме того, по-гречески название этого дня недели -  («Трити») , что означает «третий» (день недели), что добавляет веса суеверию, поскольку, как говорят, неудачи «приходят по трое».

Современность 

Во второй половине XX века популяризации термина «Пятница, 13-е» послужила также серия фильмов «Пятница, 13-е», первый из которых был снят в 1980 году.

В современном обществе с развитой экономикой проблема пятницы 13 числа из мистической может превратиться во вполне осязаемую экономическую проблему. Люди, в той или иной мере подверженные «параскаведекатриафобии», стараются в такие дни максимально сократить свою активность, что, по некоторым оценкам, только в экономике США приводит к потере 800—900 миллионов долларов в каждый из таких дней. Периодически различными организациями производятся статистические исследования с целью выяснить, имеет ли мистика пятницы 13 числа отражение в реальности. По данным голландских учёных, статистически такие дни, наоборот, безопаснее. Это можно объяснить тем, что неподверженные фобии люди их просто не замечают, подверженные же стараются действовать как можно более аккуратно. С другой стороны, британские учёные на основе анализа дорожных происшествий на одном из шоссе в Англии, приходят к иному выводу. Из работы следует, что число происшествий статистически растёт. Они заключают, что пятница 13-го для некоторых может быть несчастливым днём, и рекомендуют в такие дни оставаться дома. Следует отметить, что качество публикаций в британских научных журналах вызывает критику в самой Великобритании, при этом в качестве примера приводится именно «British Medical Journal», в котором была опубликована упомянутая статья.

Пятница 13-е в компьютерной субкультуре 
В 1988 году была отмечена эпидемия компьютерного вируса Jerusalem, который был запрограммирован на особенно разрушительные действия, если активировался в пятницу 13-го. В первый раз это произошло в пятницу . Этот чёрный юмор был перенят авторами некоторых других компьютерных вирусов.

Действие рассказов цикла «BOFH» также проходит в пятницу 13-го (если говорить точнее, у героя этих рассказов таковой является каждый день).

В наши дни хакеры часто приурочивают те или иные события к очередной пятнице, выпадающей на 13-е число. Также «день 1234567890» по UNIX-времени формально пришёлся на пятницу, , каковой факт поклонники операционной системы Unix сочли особенно знаменательным.

Календарь пятниц 13-го

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2030

2031—2040

2041—2050 

В сумме каждый григорианский 400-летний цикл имеет  дней (365 × 400 =  и 97 дополнительных дней в феврале). Этот цикл имеет  неделю и 4800 месяцев. Каждый 400-летний цикл имеет то же распределение пятниц, выпадающих на 13 число месяца. 13-е число имеет чуть большую вероятность выпасть на пятницу, чем на другие дни недели. В среднем, пятница 13-го происходит каждые 212,35 дней (212 + 241/688).

Некоторые известные события, произошедшие в пятницу 13-го 

  — крушение на скалах семимачтовой шхуны «Томас У. Лоусон» — крупнейшего корабля своего класса (корабль окончательно пошёл ко дну во втором часу пополуночи 14 декабря). Что особо примечательно, корабль был назван в честь уже упомянутого  «Пятница, тринадцатое».
  — «Битва в пятницу, 13-го», морское сражение в ходе Битвы за Гуадалканал. Закончилось победой союзников.
  — на Голубом хребте в Западной Виргинии (США) разбился авиалайнер Douglas C-54, в результате чего погибли 50 человек.
  — близ Новосибирска разбился авиалайнер Ил-12, в результате чего погибли 25 человек.
  — в штате Нью-Джерси разбился транспортный самолёт Douglas Liftmaster, в результате чего погибли 46 человек. Примечательно, что самолёт выполнял рейс .
  — британская рок-группа Black Sabbath выпустила свой одноимённый альбом
  — близ Москвы разбился авиалайнер Ил-62, в результате чего погибли 174 человека. На то время это была крупнейшая авиакатастрофа в мире.
  — катастрофа FH-227 в Андах. Выжившие после крушения 72 дня боролись за жизнь и вынуждены были прибегнуть к каннибализму.
  — в Лас-Вегасе умер известный рэпер Тупак, застреленный 7 сентября; убийцы не найдены.
  — в Ульяновске в 15.44 на улице Балтийской в Заволжском районе произошел взрыв, вызвавший серию последующих взрывов снарядов, хранящихся на территории «31 Арсенала ВМФ»
  — крушение лайнера «Costa Concordia», на борту которого находилось 4200 пассажиров и членов экипажа.
  — теракты в Париже.
  — произошёл массовый обвал финансовых рынков, из-за распространения COVID-19.
  — очередной массированный ракетный обстрел по Украине.

См. также 

 Число 13 («чёртова дюжина»)
 Пятница, 13-е (фильм, 1933)
 Пятница, 13-е (франшиза)
 Пятница, 13-е (телесериал)
 Пятница, 13-е (комиксы Avatar)
 Пятница 13 (рок-фестиваль)

Примечания

Литература 
 

13
Специфические фобии
Суеверия